Diospyros elliptica är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Frank Hall Knowlton. Diospyros elliptica ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
elliptica